Německá fotbalová Bundesliga 1969/70 probíhala podzimu 1969 do jara 1970. Zúčastnilo se jí 18 týmů a vítězem se stal tým Borussia Mönchengladbach. Účast v Poháru vítězů pohárů si zajistil vítěz poháru - druholigový tým Kickers Offenbach. Ve Veletržním poháru startovaly týmy FC Bayern Mnichov, Hertha BSC, 1. FC Köln a VfB Stuttgart. Sestoupily poslední dva týmy - TSV 1860 München a Alemannia Aachen.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v Německu v roce 1969
Fotbal v Německu v roce 1970